Diese Liste dient der Übersicht der derzeit existierenden studentischen Burschenschaften. Schülerverbindungen, die sich als (pennale) Burschenschaften bezeichnen, werden nicht aufgeführt.

Die Liste 
Von links nach rechts sind aufgeführt der volle Name der Burschenschaft, die gegenwärtige Universitätsstadt, das Jahr der Gründung, die Farben des Couleurbandes, der Dachverband, die Mitgliedschaft in einem Kartell oder einer Arbeitsgemeinschaft, das Wappen, der Zirkel, die Stellung zur Mensur und der Status der Aktivität.

Legende 

 Sitz: Die derzeitige Universitäts- oder Hochschulstadt
 Gründung: Das Jahr der Gründung (nach Angabe der Burschenschaft, teilweise mit Rückdatierung)
 Farben: Farben des Couleurbandes (Burschenband)
 v.u.: von unten gelesen
 Verband: Korporationsverband (siehe Abkürzungsverzeichnis)
 Kartell: Kartell oder Verhältnis (siehe Abkürzungsverzeichnis)
 AG: Arbeitsgemeinschaft (siehe Abkürzungsverzeichnis)
 Wappen: Wappen der Burschenschaft
 Zirkel: Zirkel der Burschenschaft
 Schlagend: Stellung der Burschenschaft zur Mensur
 pflicht: pflichtschlagend (von jedem Mitglied wird das Schlagen mindestens einer Bestimmungsmensur verlangt)
 fakultativ: fakultativ schlagend (von jedem Mitglied wird das Einpauken bis zur Mensurreife verlangt)
 frei: freischlagend (das Pauken und das Schlagen von Mensuren sind freiwillig)
 nicht: nichtschlagend (Mitgliedern ist das Schlagen von Mensuren verboten)
 Status: Status der Aktivität
 aktiv: Es besteht eine Aktivitas
 inaktiv: Es besteht nur eine Altherrenschaft, die Aktivitas ist vertagt
 Anmerkungen
 gemischt: Die Burschenschaft nimmt sowohl Männer als auch Frauen auf
 Rückdatierung: in Klammern das ursprüngliche Gründungsjahr

Abkürzungsverzeichnis 

 AdB: Arbeitsgemeinschaft deutscher Burschenschaften
 ADB: Allgemeine Deutsche Burschenschaft
 BCB: Bund Chilenischer Burschenschaften
 BDIC: Bund Deutscher Ingenieur-Corporationen
 BG: Burschenschaftliche Gemeinschaft
 BNSt: Bund Nürnberger Studenten
 CCB: Cartell Christlicher Burschenschaften
 CDC: Conservativer Delegierten Convent
 DB: Deutsche Burschenschaft
 DBÖ: Deutsche Burschenschaft in Österreich
 Dreieck: Arbeitsgemeinschaft Dreieck
 FB: Freundschaftsbund
 GLK: Grenzlandkartell
 GRV: Gold-Roter Verband
 GWRK: Grün-Weiß-Rotes Kartell
 HC: Hambacher Convent
 IBZ: Initiative Burschenschaftliche Zukunft
 KRB: Kartell Roter Burschenschaften
 KVH: Kartellverband Holzminden
 MSC: Mittweidaer Senioren-Cartell
 NeueDB: Neue Deutsche Burschenschaft
 NK: Norddeutsches Kartell
 OB: Ostdeutscher Bund
 ODK: Ostdeutsches Kartell
 OK: Ostmarkenkartell
 PSC: Passauer Seniorenconvent
 RA: Rudelsburger Allianz
 RhR: Rheinischer Ring
 RKAB: Ring Katholisch Akademischer Burschenschaften in Österreich
 RKDB: Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften
 RTV: Ring Technischer Verbindungen
 RV: Roter Verband
 RWB: Ring Weißer Burschenschaften
 RWK: Rot-Weißes Kartell
 SB: Schwarzburgbund
 SBK: Schwarz-Blaues Kartell
 Schw.StV: Schweizerischer Studentenverein
 SK: Süddeutsches Kartell
 SRGK: Schwarz-Rot-Goldenes Kartell
 SRV: Schwarz-Roter Verband
 SV: Schwarzer Verband
 SWR: Schwarz-Weiß-Rotes Kartell
 TCV: Technischer Cartellverband
 VGK: Violett-Grünes Kartell
 WRK: Weiß-Rotes Kartell

Siehe auch 

 Liste der Korporationsverbände
 Liste der Zirkel von Studentenverbindungen

Literatur 
 Hans-Georg Balder: Die Deutsche(n) Burschenschaft(en) – ihre Darstellungen in Einzelchroniken, WJK, Hilden 2005, ISBN 978-3-933892-97-3.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. Sh-Verlag, 2004. ISBN 3-89498-149-0.

Weblinks 
 Deutsche Burschenschaft: Die Mitgliedsbünde
 Turnerschaft Hansea: Verbindungssuche

Einzelnachweise 

 Liste der Burschenschaften
Burschenschaften